Llanquihue puede referirse a los siguientes conceptos:

 Llanquihue, comuna y ciudad chilena en la región de Los Lagos;
 lago Llanquihue, lago chileno ubicado en la región de Los Lagos;
 río Llanquihue, río chileno;
 provincia de Llanquihue, provincia chilena de la región de Los Lagos;
 El Llanquihue, diario editado en la ciudad chilena de Puerto Montt;
 departamento de Llanquihue, una antigua agrupación territorial de Chile;
 colonización de Llanquihue.